Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2022 probíhala mezi 10. až 14. lednem 2022 v Melbourne Parku  před rozehráním hlavní soutěže. Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolové soutěže do navazující dvouhry postoupilo 
devatenáct kvalifikantů včetně tří šťastných poražených.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference 

mužská kvalifikace